Gråhara är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i Ålands hav eller Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 45 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors. Gråhara ligger  meter över havet.

Öns area är  hektar och dess största längd är 180 meter i öst-västlig riktning. Trakten är glest befolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Ålands hav